

Ворден — місто, штат Вісконсин
 Ворден — селище, штат Іллінойс
 Ворден — переписна місцевість, штат Монтана